Шиппер () — фамилия. 

Шиппер- фанат  какого либо фильма,аниме,сериала,книги,комикса для которого на первом месте всегда стоят романтические отношения полюбившихся ему героев
 Шиппер, Джессика (род. 1987) — австралийская спортсменка.
  (род. 1968) — немецкий режиссёр и сценарист.
 Шиппер, Якоб (1842—1915) — немецкий филолог.

См. также